Wesółka est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Wesółka, village de la voïvodie de Mazovie
 Wesółka, village de la voïvodie de Basse-Silésie